Miejscowości w USA:
 Colorado City – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Colorado City – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
 Colorado City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Mitchell